Zero Tolerance é um jogo desenvolvido pela  Technopop e publicado pela Accolade, em 1994 para o console Sega Mega Drive. Foi um dos poucos jogos para o Mega Drive/Genesis de Tiro em primeira pessoa. Seus efeitos visuais são interessantes, como animadas texturas de parede, sangue escorrendo pelas paredes, jatos de sangue e andares rudimentares. O jogo foi um sucesso comercial, vendendo mais de 215.000 exemplares nos Estados Unidos, sozinho. Este jogo, foi considerado pelo desenvolvedor (já extinto), como publicamente distribuível.

Jogabilidade
Zero Tolerance é composto por 40 níveis abrangendo três áreas distintas: a estação espacial Europa-1, o comando central para o edifício Planet Defense Corps e um edifício com uma caverna na sub-área. O objetivo do jogo é matar todos os inimigos em um nível e, em seguida, proceder à saída, que é uma escada ou um elevador levando para baixo, o nível seguinte. No entanto, nada impede que o jogador vá direto para a saída, sem matar todos os inimigos. Se isso for feito, o jogador simplesmente não recebe nenhuma das senhas até que toda a área esteja finalizada.

Características
Zero Tolerance tem múltiplas características de personagens a partir dos quais o jogador pode-se optar por jogar. Existem seis personagens, cada um sendo membro da Planet Defense Corps. Cada um tem uma capacidade única que tem um ligeiro efeito na jogabilidade, bem como diferentes itens no início do jogo.

Personagens
Quando um jogador começa o jogo, eles só poderão pegar um dos personagens acima, e não pode mudar no jogo o seu personagem, até que ele seja morto. Eles teriam então de escolher um dos caracteres restantes. Assim, o jogo só foi plenamente perdido quando todos os 6 caracteres forem mortos. Com efeito, durante o jogo, o jogador só recebe 6 vidas-extra.
 Captain Saote Ishii
 Também conhecido como "Soba", Ishii é do grupo de peritos marksman. Ao jogar com ela, o jogador ganha a vantagem de ter mais tiros precisos que lidar ligeiramente mais chances de danos. De acordo com seu cartão de informação dentro do jogo, ela pode "... consistentemente atirar a 2 centímetros de um alvo a 100 metros. Precisão em tais metas é de 100 em 100."
 Captain Scott Haile
Haile's codinome "Psycho", é do grupo de peritos de demolição, ele inicia o jogo com dinamites. Ele teve formação em munições explosivas, demolição, balística e bomba defusal.
 Major Justin Wolf
 Wolf's codinome "JJWolf". É o perito médico do grupo, ele é capaz de receber kits de saúde, encontrados pelos níveis do jogo. Ele também é um especialista em pistolas.
 Major Yavuz Kiremit
 Kiremit's codinome "Y2K", é como um perito de infiltração, que foi capaz de liderar a equipe nos níveis da caverna e do telhado, que teriam sido anteriormente inacessíveis. Ele tem formação em usar o Laser e é especialmente eficaz contra os Alien Spiders.
 Major Tony Ramos
 Tony Ramos codinome "Weasel" é um membro especialista em combate mão a mão. Como tal, ele oferece ataques com murros, mais forte do que os outros personagens.
 Major Thomas Gjoerup
 Gjoerup's codinome é "Basse". Ele é do grupo do sistema de vigilância eletrônica e expert em itens eletrônicos disponíveis no jogo, que iram durar mais tempo quando utiliza-los.

Ver também
Lista de jogos para Sega Mega Drive

Ligações externas
Distribuição Pública do Zero Tolerance

Jogos para Mega Drive
Jogos eletrônicos com protagonistas femininas
Jogos exclusivos para Mega Drive
Jogos de tiro em primeira pessoa baseados em sprites